Алексе́й Комаро́в:
 Комаров, Алексей Валерьевич (род. 1981) — российский баскетболист и тренер.
 Комаров, Алексей Никанорович (1879—1977) — русский и советский живописец, скульптор, классик отечественного анимализма.
 Комаров, Алексей Филиппович (1921—2013) — советский спортсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).